Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Medibank International 2007 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzsko-srbský pár Fabrice Santoro a Nenad Zimonjić, jehož členové nestartovali společně. Santorovým spoluhráčem se stal Ind Mahesh Bhupathi, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách pozdějších vítězů Hanleyho a Ullyetta. Zimonjić do turnaje nezasáhl.

Soutěž dvouhry vyhrál třetí nasazený australsko-zimbabwský pár Paul Hanley a Kevin Ullyett, když ve finále přehrál bahamsko-kanadské turnajové dvojky Marka Knowlese s Danielem Nestorem po rovnocenném zisku prvních dvou setů 6–4 a 6–7(3–7), až v supertiebreaku poměrem míčů [10–6].

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (1. kolo)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (finále)
  Paul Hanley /  Kevin Ullyett (vítězové)
  Martin Damm /  Leander Paes (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Medibank International 2007